Sáiz oder Saiz ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Sáiz (eigentlich Domingo Germán Saiz Villegas, Künstlername Fede; 1912–1989), spanischer Fußballspieler 
 Josep Ángel Saiz Meneses (* 1956), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Sevilla
 Manolo Saiz (* 1959), spanischer Radsportfunktionär
 Miguel Saiz (1949–2019), argentinischer Provinzgouverneur
 Odorico Sáiz (1912–2012), spanischer römisch-katholischer Bischof und Apostolischer Vikar von Requena in Peru
 Óscar Saiz (* 1933), venezolanischer Schwimmer
 Samuel Sáiz (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Sebas Saiz (* 1994), spanischer Basketballnationalspieler